René Dejean peut désigner :

 René Dejean (1915-1988), homme politique français.

Voir aussi 

 René Galy-Dejean (1932-), homme politique français.